Osoby o tym nazwisku:
 Arsen Awakow (lista osób)
 Raczik Awakow – radziecki ekonomista